Die Bezeichnung Ford Country Squire steht für

 eine Ausstattungslinie des Ford Station Wagon
 die Kombiausführung des Ford Crown Victoria bis 1991